Fodbold i Danmark 2019-20 giver et hurtigt overblik over resultaterne i dansk fodbold i sæsonen 2019-20.

Herre

Superligaen

Grundspil

1. division

2. division

Øst

Vest

Oprykningsspil

Nedrykningsspil

Danmarksserien

Pulje 1

Pulje 2

Pulje 3

Pulje 4

DBU Pokalen

Finalen

U/19

Liga

Division

U/17

Liga

Division

U/15

Liga

Kvinder

Elitedivisionen

Mesterskabsslutspil

Kvalifikationsrunden

1. division

Indledende runde

Pulje 1

Pulje 2

DBU's Landspokalturnering

Finalen

Referencer 

Fodbold i Danmark efter sæson
Fodboldsæson 2019-20